Alex Rosenberg (filosoof), Amerikaans filosoof en schrijver
 Alex Rosenberg (wiskundige), Duits-Amerikaans wiskundige
 Alex Rosenberg (basketballer), Amerikaans-Israëlisch basketballer
 Aleksandr Rosenberg, Russisch architect en auteur
 Alexis von Rosenberg, Baron de Redé, Frans bankier, aristocraat, estheet, verzamelaar en socialite